Aleksandr Uvarov (1922-1994) – hockeista su ghiaccio russo, fino al 1991 sovietico
 Aleksandr Uvarov (1960) – ex calciatore russo, di origine israeliana, fino 1991 sovietico
 Aleksej Sergeevič Uvarov (1825-1884) – archeologo russo
 Boris Petrovič Uvarov (1886-1970) – entomologo russo naturalizzato britannico
 Sergej Semënovič Uvarov (1786-1855) – politico russo